Алексей Сучков:
 Сучков, Алексей Вячеславович (род. 1981) — белорусский футболист.
 Сучков, Алексей Николаевич (род. 1966) — российский пианист.